Движение фермеров и граждан ( , BBB) — аграрная политическая партия в Нидерландах . Штаб-квартира находится в городе Девентере, провинции Оверэйссел . Лидер партии Кэролайн ван дер Плас, которая основала ее в 2019 году

История 
Партия образована в 2019 году.

В 2021 году участвовала в Парламентских выборах нижнюю Палату представителей Нидерландов набрала 104 тыс голосов или 1% и получила 1 место.

В 2023 году на  победила почти во всех провинциях.

См. также 
 Политические партии Нидерландов

Примечания 

Политические партии, основанные в 2019 году
Аграрные партии